Олдем () — топоним.

 Олдем — крупный город в графстве Большой Манчестер, Англия.
 Олдем — метрополитенский район (боро) в графстве Большой Манчестер, Англия. 
 Олдем — округ в штате Кентукки (США).
 Олдем — округ расположенный в штате Техас (Соединённые Штаты Америки).

Персоналии 
 Олдем, Сэм (род. 1993) — британский гимнаст, бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года.
 Олдем, Эндрю Луг (род. 1944) — английский музыкальный продюсер и писатель.
 Олдхэм, Уилл (род. 1970) — американский певец, сочинитель песен и актёр.
 Олдхем, Эрнест Холлоуэй — (1894—1933) — шифровальщик Управления связи Министерства иностранных дел Великобритании, агент советской разведки.